

Sigle 
 Security market line
 Service Modeling Language  – specifica XML
 Standard ML  – linguaggio di programmazione
 Specific Migration Limits
 Sopra Livello Mare

Codici 
 SML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Stella Maris – Long Island (Bahamas)
 sml – codice ISO 639-3 della lingua sama centrale
 SML – codice valutario ISO 4217 della lira sammarinese